Gaglignani désigne :

 Fondation Galignani
 Giovanni Antonio Galignani (1757-1821), homme de lettres italien
 Antoine Jeancourt-Galignani (1937), dirigeant français de sociétés
 Librairie Galignani, rue de Rivoli à Paris